DDR-Oberliga 1984/1985 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1984/1985. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1985/1986 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1985/1986 startovaly týmy 1. FC Lokomotive Leipzig a Wismut Aue. Účast v Poháru vítězů pohárů 1985/1986 si zajistil tým Dynamo Drážďany jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy –  BSG Chemie Leipzig a nováček BSG Motor Suhl. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1984
Fotbal v roce 1984
Fotbal v roce 1985
Sport v Německu v roce 1984
Sport v Německu v roce 1985